Александр Озаровский:
 Озаровский, Александр Фёдорович — генерал от инфантерии, командир 161-го пехотного Александропольского полка.
 Озаровский, Александр Эрастович (1861—1925) — генерал-майор, орденоносец, участник Первой мировой войны.